«Пло́щадь Труда́» () — станция Криворожского скоростного трамвая.

История 
Открыта 26 декабря 1986 года в составе первой очереди строительства.

До 1999 года была самой северной станцией линии. В октябре 1999 года, перед открытием третьей очереди строительства, была проведена небольшая реконструкция путевого хозяйства вблизи станции, что позволило пустить прямой маршрут по новому участку.

Характеристика 
Станция расположена в стороне от главного хода метротрама. Принимает трамваи маршрута № 1.

Станция расположена на разворотном кольце. Состоит из не перекрытой платформы для высадки пассажиров, которая расположена в кривой, и посадочной платформы, проход на которую осуществляется через вестибюль. Посадочная платформа и вестибюль построены из сборного железобетона; они облицованы тёмно-вишнёвой кафельной плиткой. В стороне, для трамваев, следующих в депо, расположена ещё одна платформа для высадки пассажиров.

Рядом со станцией расположено депо скоростного трамвая (рассчитано на 140 вагонов) и управление коммунального предприятия «Скоростной трамвай».

Галерея

Источники

Ссылки 
 Станция «Площадь Труда» на сайте «Мир метро». 
 Станция «Площадь Труда» в Криворожском ресурсном центре. 

Станции Криворожского метротрамвая